Formuła Renault 3.5 Sezon 2006 – drugi sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 29 kwietnia na belgijskim torze Circuit Zolder, natomiast zakończyły 29 października na Circuit de Catalunya w Hiszpanii. Mistrzem serii wśród kierowców został Szwed Alx Danielsson, a wśród zespołów - austriacka ekipa Interwetten.com.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Na torze Circuit de Monaco w Monte Carlo seria towarzyszyła Formule 1. Pozostałe wyścigi zostały zorganizowane osobno wraz z innymi wyścigami World Series by Renault.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:

 Kwalifikacje: 1 punkt (w każdym wyścigu)
 Wyścig: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)

Klasyfikacja zespołów

Bibliografia 
 World Series by Renault - Timing Results

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2006 w sportach motorowych